Différents bateaux de la United States Navy ont porté ce nom :
 le , un porte-avions d'escorte de classe Casablanca en service de 1943 à 1946, notable pour sa participation à la bataille de Samar ;
 le , un navire de ravitaillement (combat stores ship) de la , en service entre 1964 et 1994.

White Plains